Ауэ:

 Ауэ — район немецкого города Ауэ-Бад-Шлема в федеральной земле Саксония.
 Ауэ — река в Германии.
 Ауэ-Фалльштайн — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Ауэ-Шварценберг — бывший район в Германии.

Люди 
 Гартман фон Ауэ — знаменитый эпический и лирический поэт немецкого средневековья.
 Ауэ, Христофор Александрович (1884—?) — полковник лейб-гвардии 3-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны.